Contea di Boyd o Boyd County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Boyd (Kentucky)
 Contea di Boyd (Nebraska)